Fandoga steht für:

 Fandoga (Bengou), Weiler in der Gemeinde Bengou in Niger
 Fandoga (Birni N’Gaouré), Weiler in der Gemeinde Birni N’Gaouré in Niger
 Fandoga (Fakara), Weiler in der Gemeinde Fakara in Niger
 Fandoga (Falmey), Weiler in der Gemeinde Falmey in Niger
 Fandoga (Hamdallaye), Weiler in der Gemeinde Hamdallaye in Niger
 Fandoga (Imanan), Weiler in der Gemeinde Imanan in Niger
 Fandoga (Liboré), Weiler in der Gemeinde Liboré in Niger
 Fandoga (Loga), Weiler in der Gemeinde Loga in Niger
 Fandoga (N’Gonga-Nord), nördlich gelegener Weiler in der Gemeinde N’Gonga in Niger
 Fandoga (N’Gonga-Süd), südlich gelegener Weiler in der Gemeinde N’Gonga in Niger
 Fandoga (Niamey), Weiler in der Stadt Niamey in Niger
 Fandoga (Ouallam), Weiler in der Gemeinde Ouallam in Niger
 Fandoga (Sokorbé), Weiler in der Gemeinde Sokorbé in Niger
 Fandoga (Tagazar), Weiler in der Gemeinde Tagazar in Niger